A 2018-as Superbike világbajnokság a sorozat harmincegyedik kiírása. A szezon során tizenhárom helyszínen összesen huszonhat versenyt rendeztek. A világbajnoki címvédő Jonathan Rea volt, aki ebben a szezonban is megnyerte a pontversenyt.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár és eredmények

A bajnokság végeredménye

Versenyzők

Gyártók

Jegyzetek

További információk

Superbike
2018